Die südafrikanische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen repräsentiert Südafrika im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem Südafrikanischen Fußballverband unterstellt und wird seit 2014 von Vera Pauw trainiert. Die südafrikanische Auswahl nahm bisher noch nie an einer Weltmeisterschaft teil, konnte sich aber 2018 für die WM-Endrunde 2019 qualifizieren. Bei den Afrikameisterschaften belegte sie fünfmal den zweiten Platz. Die südafrikanische Mannschaft trug – im Vergleich zu den meisten anderen afrikanischen Mannschaften – bereits mehrere Spiele gegen außerafrikanische Mannschaften aus. Dabei gelangen aber erst fünf Siege, am 7. März 2009 beim 2:0 in Nikosia gegen Schottland, am 15. Juli 2009 in Amsterdam gegen die Schweiz (3:2), am 4. März 2012 und 11. März 2013 in Paralimni gegen Nordirland (2:0 und 2:1) und am 6. März 2015 in Paralimni gegen Belgien (1:0). 2011 konnte sich die Mannschaft erstmals für die Olympischen Spiele qualifizieren. Dort traf die Mannschaft auf Kanada (0:3) sowie erstmals auf Weltmeister Japan (0:0) und Schweden (1:4). Als Gruppenletzter schied die Mannschaft nach der Vorrunde aus. Das einzige Tor für die Südafrikanerinnen erzielte Portia Modise, die mittlerweile nach 124 Spielen ihre Karriere beendet hat.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Afrikameisterschaft

Olympische Spiele

Afrikaspiele 
 2007: Zweiter
 2007: Zweiter
 2011: Vierter
 2015: Vorrunde (durch Los ausgeschieden)
 2017: Vorrunde
 2023: qualifiziert

Zypern-Cup

Aktueller Kader 

Kader für den Afrika-Cup der Frauen 2018:

Spiele gegen Nationalmannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 
Alle Ergebnisse aus südafrikanischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Belgien 

Bisher keine Spiele gegen Luxemburg und Österreich.

Siehe auch 
 Südafrikanische Fußballnationalmannschaft
 Fußball in Südafrika

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage des südafrikanischen Verbandes
 South African Football Association
 South African women’s sports

Sudafrika
 
Fussball Frauen
Fussballnationalmannschaft